Batujew ist der Familienname von:
 Andrei Michailowitsch Batujew (1908–1984), russischer Schachspieler
 Anton Wjatscheslawowitsch Batujew (* 1985), russischer Skeletonsportler